Seunong (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Seunong (Meurah Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing